Почаївська лавра — православний чоловічий монастир у Почаєві.
 Амфілохій Почаївський
 Мефодій Почаївський
 Йов Почаївський
 Почаївський заказник — ландшафтний заказник загальнодержавного значення в Україні.